

Geografia

Francia 
 Chigny – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Chigny-les-Roses – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)

Svizzera 
 Chigny – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)